Nilla Fischer, née le , est une footballeuse suédoise évoluant au poste de milieu de terrain. Internationale suédoise, elle évolue au VfL Wolfsbourg.

Biographie 

En , elle a épousé sa partenaire Mariah-Michaela.

Statistiques détaillées

Palmarès 
 Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA 2013-2014
 Troisième de la Coupe du monde féminine de football 2019

Distinctions individuelles 
 Nommée dans l'équipe type de la FIFA FIFPro Women's World11 en 2016, 2017 et 2019.
 Diamantbollen en 2018.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeuse internationale suédoise
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2008
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2012
Footballeuse sélectionnée plus de 100 fois en équipe nationale
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2016
Médaillée d'argent olympique suédoise
Joueuse du Kristianstads DFF
Joueuse du FC Rosengård
Joueuse du Linköpings FC
Joueuse du VfL Wolfsburg
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA
Personnalité ayant fait son coming out
Naissance en août 1984
Naissance à Kristianstad